Q77.4 steht für:

 Achondroplasie, ICS-10-Code der Wachstumskrankheit
 Hypochondroplasie, ICD-10-Code der Wachstumskrankheit

Q774